Амесага () — испанская фамилия, известные носители:
 Амесага, Карлос Херман (1862—1906) — перуанский поэт и драматург.
 Амесага, Хуан Хосе де (1862—1906) — президент Уругвая в 1943—1947 годах.